Jan Lehane e Trevor Fancutt hanno battuto in finale Mary Reitano e Bob Mark 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Maria Bueno /  Bob Howe (semifinali)
 Mary Reitano /  Bob Mark (finale)

 Christine Truman /  Marty Mulligan (semifinali)
 Lorraine Robinson /  Bob Hewitt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1960